Киплик Дмитрий Иосифович (1865, Санкт-Петербург — 1942, Ленинград) — русский и советский живописец и педагог, автор трудов по технологии живописи.

Биография 
Дмитрий Киплик родился в Санкт-Петербурге в 1865 году. Учился в Императорской Академии художеств (1884 — 1892). С 1892 года участвовал в выставках, был членом и экспонентом Московского общества любителей художеств (с 1892), Московского товарищества художников (с 1893), Санкт-Петербургского общества художников. Писал портреты, пейзажи, жанровые картины. Преподавал в Высшем художественном училище при Академии художеств, во ВХУТЕМАС — ЛИЖСА (ныне — Институт имени Репина) . Изучал проблемы технологии живописи и техники фрески. Участвовал в росписи храма-памятника Александра Невского в Софии, в раскрытии фресок Кирилловской церкви в Киеве, руководил и участвовал в росписи храма преп. Сергия Радонежского в Бад Киссингене (Германия), если - как считают некоторые - и в Бад Гомбурге, то эта роспись не сохранилась. В 1920-х работал художником-реставратором в ГРМ. Автор трудов и учебников по технологии живописи.

Умер от голода в блокаду Ленинграда в марте 1942 г.

Произведения художника находятся в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.

Музейные собрания 
 Государственный Русский музей

Примечания

Источники 
 Государственный Русский музей. Живопись первой половины XX века (К) / Альманах. Вып.226. СПб., Palace Edition, 2008. С.31.

См. также 
 Изобразительное искусство Ленинграда

Художники СССР
Художники России XX века
Художники Санкт-Петербурга
Персоналии по алфавиту
Художники XX века
Художники России
Члены Союза художников СССР
Художники-иллюстраторы СССР
Художники по алфавиту
Умершие в 1842 году
Жертвы блокады Ленинграда
Родившиеся в Санкт-Петербурге
Родившиеся в 1865 году
Умершие в 1942 году
Умершие в Санкт-Петербурге